Пьеранджело Каталано (; род. , Турин) — итальянский правовед и адвокат, специалист в области римского права и истории права. Профессор юридического факультета Римского университета Ла Сапиенца.

Биография 
В 1958 году окончил юридический факультет Туринского университета.

В 1998—2002 годах руководил Центром изучения римского права и правовых систем .

С 1971 года является членом коллегий адвокатов в Турине и Сассари.

Научная и преподавательская деятельность 
Профессор юридического факультета Римского университета Ла Сапиенца, директор Института по изучению и программам по Средиземноморью Университета Сассари. Один из учредителей российского Центра изучения римского права.

Постановлением Общего собрания Отделения истории РАН от 23 мая 2000 года профессору Каталано была присуждена ученая степень доктора наук honoris causa «за крупный вклад в изучение истории римского права».

Награды 
Кавалер ордена «За заслуги» Бразилии (1985), ордена Франсиско Фахардо Венесуэлы (1995).

Основные труды 
 на русском языке
 
 
 на итальянском языке

Примечания 

Правоведы Италии
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Италии
Учёные Италии
Специалисты по римскому праву
Историки права
Выпускники Туринского университета
Почётные доктора